Restschuld (lening)
Het gedeelte van een lening dat nog niet is afgelost (de pro resto hoofdsom).
Dat deel van een lening dat resteert nadat het onderpand is verzilverd en is aangewend voor aflossing op de hoofdsom.
De resterende vordering na afloop van een faillissement.
De restschuld na 3 jaar wettelijke schuldsanering (in Nederland).